Ambohimasina (Itasy), een plaats en gemeente in het district Arivonimamo in de Malagassische regio Itasy
Ambohimasina (Vakinankaratra), een plaats en gemeente in het district Betafo in de Malagassische regio Vakinankaratra